Осли́нник кра́сностебе́льный () — двулетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Вид, по-видимому, возникший в Европе вследствие мутации или гибридизации ослинника двулетнего. В некоторых случаях разграничение этих видов бывает затруднительным. Наиболее характерными признаками являются крупные простые волоски на красных конических бугорках в верхней части стебля, часто интенсивно окрашенного в красный цвет, пестик, уступающий тычинкам по длине, а также зелёные чашелистики.

Описание 
Двулетнее травянистое растение с обычно разветвлённым в нижней части прямостоячим стеблем 100—150 см высотой, зелёного или красного цвета, с красными точками или прожилками, с длинными жёсткими волосками, выходящими из красного конического основания, а также с более короткими прижатыми волосками.

Листья широколанцетные до ланцетных, опушённые, плоские или слабо гофрированные, с мелкозубчатым краем, с красной средней жилкой.

Ось соцветия красноватая или красная в верхней части, ниже — нередко зелёная, с красными точками, с многочисленными железистыми волосками и жёсткими волосками с красным коническим основанием. Бутоны зелёные, покрыты железистыми волосками. Гипантий 15—25 мм длиной. Лепестки жёлтые, обратносердцевидной формы, 10—20×9—18 мм. Пыльники 5—8 мм длиной. Рыльце пестика не выступает за уровень пыльников тычинок.

Плод — коробочка 2—3 см длиной, незрелая — зелёная, с красными прожилками, железистая, с жёсткими волосками.

 отличается более длинным пестиком, превышающим по длине тычинки.  отличается цилиндрическим основанием волосков, а также обыкновенно красновато-разлинованными чашелистиками.

Распространение 
Широко распространён в Евразии от Атлантической Европы до Дальнего Востока.

Встречается на открытых местах с песчаной почвой, по берегам рек и озёр, часто по железнодорожным насыпям, на иных нарушенных местах.

Таксономия

Синонимы 
 
 
 , sensu typo, nom. ambig.

Примечания

Литература 
 
 
 

Кипрейные
Флора Евразии
Инвазивные виды растений